Az EVS mozaikszó, mely főképpen angol nyelvből származó jelentéseket hordoz.

 EVS (műsorközvetítő rendszer),
 EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) European Voluntary Service,
 EVS (elektromos közlekedési eszközök) Electric vehicle system,
EVS az angol "Whatever" szó rövidített változata is egyben.

Jegyzetek 

Rövidítések